Наташа Грегсон Вагнер (; род. , Лос-Анджелес) — американская актриса.

Биография 
Наташа Грегсон родилась 29 сентября 1970 года в Лос-Анджелесе. Её мать — известная голливудская актриса русского происхождения Натали Вуд, отец — английский продюсер Ричард Грегсон. После развода родителей в 1972 году, жила с матерью и отчимом — актёром Робертом Вагнером. Наташа окончила школу Кроссроадс в Санта-Монике, а затем — Колледж Эмерсон.

Наташа дебютировала в кино в 1992 году. Наиболее известна по ролям в фильмах «Молли и Джина», «Любовный треугольник», «Ещё один день в раю», «Вампиры 2: День мёртвых», «Любовь всё меняет». С 2001 по 2002 год снималась в сериале «Пасадена», с 2005 по 2007 год — в сериале «4400».

Личная жизнь 
С 2003 по 2008 год Грегсон Вагнер была замужем за сценаристом Д. В. ДеВинсентисом.

30 мая 2012 года Грегсон Вагнер родила дочь Кловер Клементину Уотсон от актёра Барри Уотсона. В 2015 году Грегсон Вагнер и Уотсон поженились.

Награды и номинации 
 2001 — премия «Golden Apple Awards» в категории «Женское открытие года».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники колледжа Эмерсон
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Киноактрисы США